Dorfstraße 5 steht für:

 Dorfstraße 5 (Bodendorf), Kulturdenkmal in Bodendorf, Sachsen-Anhalt
 Dorfstraße 5, 6, 8, 9 (Lössewitz), Kulturdenkmal in Lössewitz, Sachsen-Anhalt
 Dorfstraße 5 (Mammendorf), Kulturdenkmal in Mammendorf, Sachsen-Anhalt
 Dorfstraße 5 (Unholzing), Kulturdenkmale in Unholzing, Bayern